XDE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Diébougou (Burkina Faso)